Стамбульская футбольная лига 1937/1938 () — 34-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 7 ноября 1937 года и закончился 9 января 1938 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1937/38
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1937 году
Спорт в Турции в 1938 году